A Guarda Imperial dos Archeiros foi a guarda do palácio cerimonial dos monarcas brasileiros desde o estabelecimento do Império do Brasil em 1822 até o estabelecimento da república naquele país em 1889. Seus membros estavam armados com archas(alabardas) . A Guarda foi modelada após a Guarda Real Portuguesa dos Archeiros .

Os Reis Portugueses foram guardados pela Guarda Real dos Arcos, desde a sua criação no século XVI. Esta Guarda acompanhou a Família Real quando a Corte Portuguesa foi transferida para o Brasil, em 1807, devido à invasão de Portugal pelos exércitos napoleônicos . Em 1822, o Príncipe Pedro de Portugal declarou a Independência do Brasil tornando-se Imperador Pedro I do Brasil . Inspirado na Guarda Portuguesa, Pedro I criou a semelhante Guarda Imperial dos Arqueiros.Durando até o golpe de 1889.

Veja também 

 Dragões da independência
 Guarda Real
 Guarda imperial
 Guarda Real dos Arqueiros de Portugal

Ligações externas 
https://www.museunacional.ufrj.br/guiaMN/Guia/casa%20do%20imperador/arqueiros.htm

Família imperial brasileira
Unidades militares do Brasil
Guardas reais
Independência do Brasil